Viersprong (verkeer), een kruising met vier armen
 De Viersprong, een psychotherapeutisch centrum in Halsteren
 Viersprong van de Schemer, het tiende deel van de twaalfdelige fantasyserie het Rad des Tijds
 Viersprong (spel), een bordspel uitgegeven door Jumbo
 Viersprong (Friesland), een buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân